El nombre José Valverde puede hacer referencia a:
José Valverde, beisbolista dominicano.
José Valverde Serrano, político español.
José Desiderio Valverde, militar y político dominicano. Presidente de la República Dominicana (1857-1858).
José María Valverde, escritor y catedrático español.
José Antonio Valverde, científico español.